Страстоцвет съедобный, или пассифлора съедобная, или гранадилла, или мараку́йя () — вечнозелёная тропическая лиана, вид растений из рода  семейства .

Этимология 

Родовые названия растения «passiflora, страстоцвет» связаны со Страстями Христовыми, а название «гранадилла» – со схожестью плодов с плодами гранатов.

На других языках страстоцвет съедобный называется, в частности, на английском — passion fruit или passionfruit, на французском — grenadille, на испанском — maracuyá, на португальском — maracujá, на гавайском — lilikoʻi.

Иногда плоды ошибочно называют плодами страсти и приписывают им свойства увеличения потенции, что, видимо, связано с незнанием истории возникновения названия растения, которое произошло от слова страсть не в понимании полового возбуждения, а в его историческом религиозном значении (страдание).

Распространение 
Растение родом из Южной Америки (Бразилии, Аргентины, Парагвая).

Культивируется в Новой Зеландии, на Гавайях, Галапагосских островах, в Макаронезии, Израиле, на Шри-Ланке, по всей Юго-Восточной Азии.

Биологическое описание 
Надземная часть — вечнозелёная лиана длиной до 10 м. Листья очерёдные, глубокотрёхлопастные, тёмно-зелёные, длиной до 20 см, край листовой пластинки — мелкозубчатый.

Цветки одиночные, до 3 см в диаметре. Чашелистиков пять, лепестков пять, тычинок пять.

Плоды имеют шаровидную или продолговато-яйцевидную форму, их окраска жёлтая или фиолетовая. Созревание происходит через 70—80 дней после опыления.

Применение 

Плоды съедобны. Кисло-сладкий сок плодов имеет высокие тонизирующие свойства (обычно смешивается с апельсиновым соком, добавляется в йогурты и т. п.), а также используется в фармацевтике и косметологии.

Энергетическая ценность 
236 граммов сока свежих плодов страстоцвета съедобного содержит (% от суточной нормы для взрослого человека): витамин С (36 %), пищевые волокна (42 %), витамины группы В, рибофлавин (11 %) и ниацин (никотиновая кислота) (10 %), железо (12 %) и фосфор (10 %).

См. также 
 Страстоцвет крылатый, или Бразильская маракуйя.

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Страстоцветные
Фрукты
Тропическое сельское хозяйство
Комнатные растения